Renegade může být:

 Renegade (album, Thin Lizzy) – album skupiny Thin Lizzy (1981)
 Renegade (album, Charlie Daniels) – album hudebníka Charlieho Danielse (1991)
 Renegade (album, HammerFall) – album skupiny HammerFall (2000)
 Jeep Renegade
 Odpadlík (seriál) – americké akční drama Renegade z let 1992–1997 s Lorenzo Lamasem v hlavní roli

 Odpadlík (Hunter) – 12. díl (Renegade) 4. řady amerického seriálu Hunter z let 1984–1991
 Odpadlík (MacGyver) – 18. díl (Renegade) 4. řady americko-kanadského seriálu MacGyver z let 1985–1993

Externí odkazy